Турнир по хоккею на траве среди женщин на Играх Содружества 1998, прошедших в Куала-Лумпуре, Малайзия, стал 1-м розыгрышем соревнований по хоккею на траве среди женских сборных команд на Играх Содружества. Соревнования проходили на стадионе «Букит-джалил» с 9 сентября по 20 сентября 1998.

Чемпионом стала сборная Австралии (в 1-й раз в своей истории), победившая в финале сборную Англии со счётом 8:1. Бронзовым призёром стала сборная Новой Зеландии, победившая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 3:0.

Формат соревнований 
На первом этапе команды разбивались на 2 группы по 6 команд и играли между собой по круговой системе в один круг (начисление очков: за победу — 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков). Затем команды, занявшие в каждой группе 1-е и 2-е места, выходили во второй этап, где играли уже по системе плей-офф: сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов разыгрывали в финале 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах играли между собой в матче за 3-е место. Команды, занявшие на первом (групповом) этапе места ниже 2-го, в итоговой классификации не получали какого-то определенного места (обозначены в протоколе как просто «не ранжированы»).

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Групповой этап

Группа A 
 
  Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

См. также 
 Хоккей на траве на Играх Содружества 1998 (мужчины)
 Хоккей на траве на Играх Содружества 1998

Примечания

Ссылки 
 Hockey | The Official Kuala Lumpur 98 - 16th Commonwealth Games Website
 Field Hockey Canada - 1998 Commonwealth Games
 Страница о хоккее на траве (женский турнир) на Играх Содружества 1998 на сайте todor66.com